La Mohonera kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Mohonera, Pinal de Amoles, 
 La Mohonera, Arroyo Seco, 
 La Mohonera, Chilapa de Álvarez, 
 La Mohonera, Cutzamala de Pinzón, 
 La Mohonera, Puebla, Yaonáhuac, 

Robotskapade Mexikoförgreningar